Shakti est un terme sanskrit (IAST : śakti) utilisé dans des religions et dans les arts.

Religions 
 Shakti est dans l'hindouisme l'énergie féminine divine et la consort de Shiva ;
 Dans le bouddhisme tantrique, la shakti est la parèdre d'un bouddha, souvent représentée avec lui en union du lotus (yab-yum).

Arts 
 Shakti, un groupe musical créé par John McLaughlin dans les années 1970, toujours en activité ;
 Shakti, un groupe musical belge des années 1988 à 1990 fondé par Praga Khan ;
 Shakti, un film indien de Ramesh Sippy, sorti en 1982 ;
 Shakti, un film indien de Krishna Wamsi, sorti en 2002, avec dans les rôles principaux Karisma Kapoor et Nana Patekar ;
 Shakti Dei, un festival de psytrance se tenant début juillet en Belgique.

Cinéma 
 Shakti, parfois créditée en tant que Shakti Chen, est une actrice chinoise née en 1958.

Technologie 
 Shakti est un ensemble de SoC open source basé sur l'architecture RISC-V